Quirico, en latín Cyriacus, a veces traducido como Ciríaco puede referirse a:
 Quirico, nombre masculino de origen griego

Personajes 
 Judas Quirico (†c. 133), mártir
 Quirico de Tarso (†c. 303), mártir, muerto en Tarso (Cilicia) en tiempos de Diocleciano junto con su madre Santa Julita.
 Quirico de Roma, mártir en la misma persecución, muerto en Roma.
 Quirico el anacoreta (448-557), monje de Tracia.
 Quirico, obispo de Barcelona y después arzobispo de Toledo (España) en 667-680.
 Quirico, obispo de Guadix (España) hasta el año 839.

Nombres masculinos